Ullerich ist der Familienname folgender Personen:

Almuth Ullerich (* im 20. Jahrhundert), deutsche Schauspielerin, Hörspielsprecherin und Hörfunkmoderatorin
Günther Ullerich (1928–2007), deutscher Hockeyspieler